Emil (Emil i Lönneberga) – personaggio di una collana di romanzi di Astrid Lindgren del 1963
Emil (Emil i Lönneberga) – serie televisiva svedese
Emil - nome d'arte del comico svizzero Emil Steinberger
Emil – forma in diverse lingue del nome proprio di persona italiano Emilio